Edad puede referirse a varios conceptos:

 Edad cronológica o biológica.

 Edad geológica, cada una de las unidades geocronológicas menores en las que se divide la escala temporal geológica.
 Periodización, por la cual convencionalmente la historiografía occidental se divide en prehistoria e historia.
 Edades prehistóricas: las que existieron desde la aparición de los primeros Homo (hace unos 2,5 millones de años) hasta la invención de la escritura (hace unos 5000 años)
 Edad de Piedra, durante la cual además los seres humanos crearon utensilios de piedra.
 Edad de Bronce, en la que se desarrolló la metalurgia de esta aleación: bronce.
 Edad de Hierro, en cuyo transcurso se descubre y populariza el uso de dicho metal.
 Edades históricas:
 Edad Antigua: abarca desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, en 476 d. C.
 Edad Media, desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente hasta que en el mismo siglo acontecen los tres hechos clave siguientes: a) caída del Imperio Romano de Oriente, por los turcos, en 1453; b) invención de la imprenta de tipos móviles, en 1455; c) descubrimiento del Nuevo Mundo, en 1492.
 Edad Moderna: desde los tres hechos antes mencionados hasta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, o la Revolución francesa, en 1789.
 Edad Contemporánea, desde los dos eventos mencionados anteriormente hasta la actualidad.

Referencias